Saint-Vincent-des-Prés ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Vincent-des-Prés (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe), Département Sarthe